Le Club Athlétique Tetouan (en ) est un ancien club de football du colonisation espagnol, fondé en 1933 et fusionné en 1956 avec l'Association Déportiva de Ceuta.

Histoire 
En 1956, le Maroc obtient son indépendance mais pas pour tout son nord (juste quelques villes), dont par exemple les villes de Melilla et Ceuta sont encore des colonisations espagnoles ainsi que d'autres îles tel qu'aux Îles Canaries.

Le club se fusionne avec la Sociedad Deportiva Ceuta pour former l'Atlético de Ceuta, et devenue Asociación Deportiva Ceuta.

Palmarès 
 Liga D2 - Groupe II (1)
 Champion : 1950/51

 Liga D3 - Groupe VI (1)
 Champion : 1948/49

 Liga Regional - Categoria I (3)
 Champion : 1935/36, 1942/43, 1945/46

Galerie

Voir aussi

Bibliographie 
 .
 .

Liens externes 
 

Atlético Tetuán
Atlético Tetuán
Atlético Tetuán
Colonisation espagnole de l'Afrique